Атлас I е американска ракета-носител, използвана през 90-те години на 20 век за извеждане на различни спътници в орбита. Символът „I“ може да доведе до объркване, тъй като всички предишни ракети Атлас са обозначавани с букви и завършващи с Атлас Х. По-следващите ракети от семейството се означават с римски цифри.

Атлас I е двустепенна ракета. Първата степен е Атлас Х, а втората е Кентавър. Първата степен има бустер от тип MA-5 с два двигателя LR-89 за степен и половина. Заедно със степен Кентавър ракетата има общо две и половина степени.

История на изстрелванията 

Американски ракети-носители